Trespassing: amerikai film (2004)
 Trespassing:  Adam Lambert második stúdióalbuma (2012)